La Campana se puede hacer referencia a:

Calles
La Campana, calle del centro histórico de la ciudad de Sevilla.

Localidades
 La Campana, localidad de la provincia de Sevilla, España.
 La Campana, localidad de la Ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Montañas
 La Campana, yacimiento arqueológico localizado en el estado mexicano de Colima.
 Cerro La Campana, en la Región de Valparaíso.
 Parque Nacional La Campana, cuyo territorio incluye dicho cerro.
 Cerro La Campana montaña el este del Pico Humboldt, estado Mérida, Venezuela